Władysław Zajdler (1894–1938), nauczyciel, urzędnik oświatowy II RP, żołnierz Legionów Polskich
 Władysław Zajdler, (1919–1973), oficer OW-KB i AK, uczestnik powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego, publicysta